El término Celada hace referencia a varios artículos:

Lugares

España
 Celada del Camino, municipio en la provincia de Burgos.
 Las Celadas, localidad del municipio de Valle de Santibáñez, provincia de Burgos.
 Celada de la Torre, localidad del municipio de Valle de las Navas, provincia de Burgos.
 La Celada (Iznájar), localidad del municipio de Iznájar, provincia de Córdoba.
 La Celada (Chiloeches), localidad del municipio de Chiloeches, provincia de Guadalajara.
 Celada de Cea, localidad del municipio de Sahagún, provincia de León.
 Celada (San Justo de la Vega), localidad del municipio de San Justo de la Vega, provincia de León.
 Valdecelada, localidad del municipio de Mejorada del Campo, Comunidad de Madrid.
 Celada (Villaviciosa), parroquia del concejo de Villaviciosa, Asturias.
 Celada de Roblecedo, localidad del municipio de Cervera de Pisuerga, provincia de Palencia.
 Celada Marlantes, localidad del municipio de Campoo de Enmedio, Cantabria.
 Celada de los Calderones, localidad del municipio de Hermandad de Campoo de Suso, Cantabria.
 La Celada (Carmona), localidad del municipio de Carmona, provincia de Sevilla.
 Celadas, municipio de la provincia de Teruel.

Puerto Rico
Celada, barrio en el municipio de Gurabo, Puerto Rico

Personas
Ángel Celada
Antonio-Benigno Celada Alonso
Federico Celada
Fernando Celada
Gustavo Navarro y Alonso de Celada
Juan Celada Salmón
Óscar Celada

Además
 Celada, pieza de los yelmos medievales
 Celada (heráldica)
 Celada Lasker, variante del Contragambito Albin
 Celada, jugada de ajedrez
 Hierba de la celada